Jak–50, szovjet kísérleti elfogó vadászrepülőgép, mely 1949-ben repült először
  Jak–50, szovjet műrepülőgép, mely 1975-ben repült először